{{DISPLAYTITLE:(79978) 1999 CC158}}

(79978) 1999 CC158 — транснептуновый объект, который расположен в области пояса Койпера в Солнечной системе. Он обнаружен 15 февраля 1999 года в обсерватории Мауна-Кеа, Гавайи.
Диаметр объекта примерно 304 км. На сегодня об объекте известно очень мало.

Объект состоит в орбитальном резонансе 5:12 с планетой Нептун.

Примечания 

Пояс Койпера
Рассеянный диск
Транснептуновые объекты
Астероиды, открытые Джейн Лу
Астероиды, открытые Дэвидом Джуиттом
Астероиды, открытые Чадом Трухильо
Астероиды, открытые Скоттом Шеппардом